Poniżej przedstawiono klasyfikację i rodzaje MUD-ów.

AberMUD

DikuMUD

LPMud

TinyMUD 
 Znane też jako MU*

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Diku MUD

MUD